Castillejo hace referencia a varios artículos:

Etimología 
 Diminutivo despectivo de Castillo (desambiguación).

Botánica 
 Nombre común de la planta Cytinus hypocistis.

Historia 
 Motillas, morras y castillejos, topónimos frecuentes en La Mancha, asociados a yacimientos arqueológicos que han dado origen a la denominación de una cultura prehistórica.
 Batalla de los Castillejos, denominada así por la localidad marroquí.
 Marquesado de los Castillejos (1864), denominado así por la batalla.
 Ducado de los Castillejos

Yacimientos arqueológicos 
Castillejos de Alcorrín, yacimiento arqueológico en Manilva.
El Castillejo de El Villar, yacimiento arqueológico en Puertollano, provincia de Ciudad Real.
El Castillejo de Nívar y Güevéjar, provincia de Granada.
Los Castillejos (Teba), yacimiento arqueológico en la provincia de Málaga.
Los Castillejos (Anguita (Guadalajara)), yacimiento en la provincia de Guadalajara.

Personas 
Andrés de CastillejoCarles Castillejo
Carolina CastillejoCristóbal de Castillejo
Domingo CastillejoGonzalo Castillejos
Javier CastillejoJosé Castillejo
José Luis CastillejoMiguel Castillejo Gorráiz
Páez de CastillejoSanti Castillejo

Topónimos 
 Castillejos, localidad de Marruecos.

En España 
Castillejo de Iniesta, municipio de la provincia de Cuenca;
Castillejo-Sierra, municipio de la provincia de Cuenca;
Castillejo del Romeral, localidad del municipio de Huete, provincia de Cuenca;
Villanueva de los Castillejos, municipio de la provincia de Huelva;
Castillejo, localidad del municipio de Aranjuez, Comunidad de Madrid;
Los Castillejos, localidad del municipio de Viñuela, provincia de Málaga;
Los Castillejos, localidad del municipio de Cartagena, Región de Murcia;
Los Castillejos, localidad del municipio de Arucas, provincia de Las Palmas;
Castillejo de Dos Casas, localidad del municipio de Aldea del Obispo, provincia de Salamanca;
Castillejo de Martín Viejo, municipio de la provincia de Salamanca;
Castillejo de Evans, localidad del municipio de Cipérez, provincia de Salamanca;
Castillejo de Yeltes, localidad del municipio de Martín de Yeltes, provincia de Salamanca;
Castillejo, localidad del municipio de Pedrosillo de los Aires, provincia de Salamanca;
Castillejo de Azaba, localidad del municipio de Puebla de Azaba, provincia de Salamanca;
Castillejo, localidad del municipio de Arcones, provincia de Segovia;
Castillejo de Mesleón, municipio de la provincia de Segovia;
Castillejo de Robledo, municipio de la provincia de Soria;
Castillejo de San Pedro, localidad del municipio de Valdeprado, provincia de Soria.
Castillejo de la Sierra
Castillejo de Zumel
Jardín Botánico El Castillejo, en el parque natural de la Sierra de Grazalema.
Castillejos, barrio del distrito de Tetuán en la villa de Madrid.
Palacio de los Páez de Castillejo (Córdoba)
Alto del Castillejo, montaña en la Sierra de Gádor, provincia de Almería

Además 
'''Castilleja (desambiguación)